Wrath of God (engl. wrath of god ‚Zorn Gottes‘) steht für:
 Operation Wrath of God, Operationen des israelischen Geheimdienstes, siehe Caesarea (Mossad-Sondereinheit)
 The Wrath of God, Originaltitel von Zum Teufel mit Hosianna, US-amerikanischer Film von Ralph Nelson (1972)